Amurensin se može odnositi na:
 Amurensin (flavonol), flavonol prisutan u Phellodendron amurense
 Amurensin A, resveratrolni dimer prisutan u Vitis amurensis
 Amurensin B, resveratrolni tetramer prisutan u Vitis amurensis
 Amurensin C, resveratrolni tetramer prisutan u Vitis amurensis
 Amurensin D, resveratrolni tetramer prisutan u Vitis amurensis
 Amurensin E, resveratrolni tetramer prisutan u Vitis amurensis
 Amurensin F, resveratrolni tetramer prisutan u Vitis amurensis
 Amurensin G, resveratrolni tetramer prisutan u Vitis amurensis 
 Amurensin H, resveratrolni tetramer prisutan u Vitis amurensis
 Amurensin I, a resveratrol tetramer found in Vitis amurensis
 Amurensin J, resveratrolni tetramer prisutan u Vitis amurensis
 Amurensin K, resveratrolni tetramer prisutan u Vitis amurensis
 Amurensin L, resveratrolni tetramer prisutan u Vitis amurensis
 Amurensin M, resveratrolni tetramer prisutan u Vitis amurensis

Vidi još 
 Amurenzin, alkaloid prisutan u pojedinim Papaver vrstama

Reference